Григорий Николаевич Твёрдый (31 марта 1871, Могилёв — 1920, Одесса) — депутат Государственной думы I созыва от Могилёвской губернии.

Биография 
Дворянин. Окончил гимназию, затем юридический факультет Петербургского университета по 1-му разряду со званием кандидата прав. Служил податным инспектором. В отставку вынужден был уйти из-за участия в мтинге 19 октября 1905 года, на котором была принята резолюция объявившая действия полиции и губернатора Клингенберга результатом или «непонимания своих задач» или «сознательной изменой». Был избран могилёвским городским головй, но не получил утверждения. Принимал участие в организации петиции могилёвского общественного сельского хозяйства. Ко времени выборов записался помощником присяжного поверенного и жил на собственные средства в Могилёве. С 1905 года в Конституционно-демократической партии. Могилевский домовладелец. Женат. Один из редакторов газеты «Могилевский голос».

27 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Могилевского губернского избирательного собрания, по другим сведениям от городских выборщиков. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член Бюджетной комиссии. Подписал законопроект «О гражданском равенстве».

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание» и осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права быть избранным.

Был банковским служащим в частном банке в Одессе.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 607.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 183.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 43.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 35. Лист 12-18; Дело 141. Лист 18.

Примечания 

Кадеты
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Юристы Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Журналисты Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета